

Anno 
 1003 a.C. (anno dell'XI secolo a.C.)
 1003 (anno del XI secolo)

Matematica 
 1003 (numero)

Astronomia 
 1003 Lilofee (asteroide del sistema solare)